Shakhtinsk (in kazako Шахтинск) è una città del Kazakistan, situata nella Regione di Karaganda.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Centri abitati della regione di Karaganda